Vildsvin eller Vildsvinet kan syfta på:

Vildsvin – ett partåigt hovdjur
Vildsvin (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Vildsvin (skulptur) – en skulptur av Carl Milles
Vildsvin (zodiak) – ett av zodiakdjuren i kinesisk astrologi
Vildsvinet (lustbåt) – en av Gustaf III:s lustbåtar